Західна Європа - Західний Китай — транспортний коридор (автомагістраль) від Північної Європи до Західного Китаю ; транснаціональний інфраструктурний проект, покликаний зміцнити економічні та культурні зв'язки між Європою та Азією.

Історія 
Ще в СРСР розглядався варіант будівництва автомобільної дороги « Москва - Пекін », яка мала з'єднати столиці двох найбільших соціалістичних країн світу, проте з формуванням так званого «американського вектора» китайської економіки, цей проект залишився в начерках проектних організацій .

Повернулися до ідеї відтворення сухопутного коридору між Європою та Китаєм тільки в кінці XX століття, коли товарообіг між КНР і країнами ЄС став вимірюватися сотнями мільярдів євро, доставка ж вантажів морським шляхом через Суецький канал займала не менше одного місяця і мала ряд обмежень і відомі ризики. Зростаючі обсяги реалізації китайських товарів, стрімке зростання економіки піднебесної на початку XXI століття збіглися з запитами на розвиток транспортної інфраструктури в Росії, Казахстані та Білорусі .

У 2008 році Росія і Казахстан підписали меморандум про розвиток транспортного коридору «Західна Європа - Західний Китай». У 2015 році Президент Росії Володимир Путін і Голова КНР Сі Цзіньпін підписали договір про співпрацю в рамках проекту «Один пояс і один шлях» . Незабаром в КНР було створено «Фонд розвитку Шовкового шляху» з інвестиціями в 40 млрд доларів США  .

Восени 2015 року керівники російської державної корпорації «Автодор» і Банку розвитку Китаю підписали меморандум про фінансування будівництва проекту  .

У жовтні 2018 року Уряд Росії оприлюднило «Комплексний план модернізації і розширення магістральної інфраструктури» на період до 2024 року, де визначаються терміни і умови будівництва російських ділянок проекту «Західна Європа - Західний Китай»: швидкісної траси «Москва - Нижній Новгород - Казань», обходу Тольятті з мостом через Волгу і також російської ділянки магістралі «Меридіан»  .

Фактично будівництво магістралі почалося в 2008 році. Ділянка Китай - Казахстан вже функціонує. Повне введення в експлуатацію, згідно з «Доповіді з транспортних коридорів ЄАЕС - 2019», буде здійснено не пізніше 2020 року .

Китайський ділянку магістралі був побудований ще в 2016 році. Він проходить через прикордонний перехід з Казахстаном Хоргос, міста: Урумчі, Ланьчжоу і Чженчжоу, далі досягає узбережжя Жовтого моря в місті Ляньюньган. Довжина автомобільної траси становить 3425 км.

Реалізація проекту

Росія

Державний проект 
До 2013 року ДК «Автодор» і Мінтранс визначили ряд варіантів маршруту проходження російської частини коридору  :

 починався від кордону з Казахстаном на КПП Сагарчін; до Казані траса йде по споруджуваної магістралі Казань - Оренбург (дублеру існуючої Р239 ) через республіку Татарстан, Башкортостан і Оренбурзьку область ;
 далі по знову будується автотрасі Москва - Нижній Новгород - Казань до Москви;
 далі маршрут поділявся на дві гілки - через Санкт-Петербург по трасах М10 і нової М11 і через Білорусь трасою М1.

У перспективі до 2030 року планується будівництво траси Санкт-Петербург - Вологда - Казань, яка візьме трафік напрямки на себе в обхід Москви. Найближчим часом функції цих доріг буде виконувати М7.

Відмітна особливість в тому що нові дороги повинні були також поліпшити зв'язність російських агломерацій. Оцінки вартості реконструкції дорожньої мережі в рамках цього проекту наближалися до 1 трлн руб за участю державного і китайського фінансування.

На 2019 рік був запланований ремонт 140 км доріг у рамках реалізації проекту  .

Приватне партнерство «Меридіан» 
У 2018 році стало відомо про альтернативний плані автодороги, що зв'язує казахський і білоруський держкордон найкоротшим шляхом в обхід великих населених пунктів  . Цей приватний проект отримав назву «Меридіан», траса-відгалуження пройде на 350-400 км на південь від основного ходу і матиме протяжність 2023 км.

Маршрут прокладений територією восьми областей: Оренбурзької, Самарської, Саратовської, Тамбовської, Липецької, Орловської, Брянської та Смоленської - від кордону Казахстану до Білорусі. Інвесторами нового будівництва виступають російські ТОВ «Меридіан» і ЗАТ «Російська холдингова компанія». Попередня вартість проекту оцінюється експертами в 594 млрд рублів. Частина коштів інвестори планують залучити випустивши облігації .

Точна вартість буде відома після отримання прав на всі землі під майбутній магістраллю. Варіант цієї траси починається ні від прикордонного пункту Сагарчін, а від прикордонного пункту Маштаково - для зменшення довжини російської частини траси. На 2019 рік заявлено про готовність до початку будівництва .

Казахстан 
У Казахстані будівництво наближається до завершення. Дорога від кордону РФ, поблизу села Мартук в Актюбінської області до міста Шимкент (в колишньої Південно-Казахстанської області) побудована повністю (через Актобе і Кизилорда ). Траса між Тараз і Алма-Атой майже готова. Роботи ведуться між Шимкент і Тараз, а також від Алма-Ати до кордону з Китаєм. Повне завершення робіт на території Казахстану очікується в 2019 році .

Якість дорожнього покриття: від кордону РФ до Кизилорди дорога 2 категорії, від Кизилорди до кордону з Китаєм - дорога 1 категорії . Довжина 2787 км.

Характеристика траси 
 Загальна протяжність - 8445 км в варіанті до Санкт-Петербурга.
 Технічна категорія - автомагістраль, швидкісна дорога, шосе .
 Кількість смуг руху - 4 або 6.
 Розрахункова швидкість руху - 100-150 км / год  .
 Кліматичні умови - континентальні, різко континентальні.

Див. також 
 Новий шовковий шлях

Примітки

Статті та публікації

Посилання 
 
 
Дороги КНР
Автомобільні шляхи Росії
Шовковий шлях
Автомагістралі